Lakota je lahko

 lakota, občutenje potrebe po hrani
 Lakota, pleme ameriških staroselcev
 Lakota, manj razširjen  priimek v Sloveniji
 lakota (znanstveno ime Gallium), rod rastlin iz družine broščevk